La désignation Tchame peut transcrire :
 en Indochine, le peuple Cham, un groupe ethnique majoritairement musulman, du Cambodge, du Laos et du centre du Viêt Nam, parlant à l'origine le cham (langue austronésienne) ;
 dans les Balkans, les Tsámides ou Djamides (Τσάμηδες en grec, Ђами ou Џами en serbe et macédonien, également désignés comme Chams, Djams, Dzams ou Tchams), un groupe ethnique musulman (la dénomination provient du turc Cami : la mosquée) de langue majoritairement albanaise.
 

Homonymie